A csuvas ábécé a csuvas nyelv írására használatos. Már a 18. századtól a cirill írást használták, a mai állapotot 1938-ban alakították ki. Az irodalmi nyelv alapja az antari vagy alsó nyelvjárás.

Jegyzetek

További információk
Transliteraion of Non-Roman Scripts
Omniglot.com

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék